Rindermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rindermann alias C-Rock (* 1972), deutscher DJ und Musikproduzent
 Heiner Rindermann (* 1966), deutscher Psychologe
 Johann Rindermann (1623–1674), evangelischer Theologe, Respondent in Wittenberg und Coburg, Pastor und Adjunkt in Rodach/Franken